Хилой — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики. Входит Хайбахское сельское поселение.

География 
Аул расположен на правом берегу реки Гехи, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — аул Кейчу, на северо-западе — аулы Хайбах и Тестерхой, на юго-востоке — аулы Пешхой и Джанайхой, на юге — аул Бара, на юго-западе — аул Никарой.

История 
Аул Хилой ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне